Övraby socken kan avse:

Övraby socken, Halland
Övraby socken, Skåne